Hampton steht für:
 Hampton (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hampton by Hilton, US-amerikanische Hotelkette

Hampton ist der Name folgender Orte:

in der Antarktis:
 Hampton Bluffs, Felsenkliffs im Grahamland
 Hampton-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel
 Hampton Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency
 Mount Hampton, Schildvulkan im Marie-Byrd-Land

in Australien:
Hampton (Victoria)
Hampton (Queensland)

in England:
 Hampton (London)
 Hampton (Peterborough), Cambridgeshire
 Hampton (Shropshire)
 Hampton (Worcestershire)

in Kanada:
 Hampton (New Brunswick)
 Hampton (Ontario)
 Hampton (Prince Edward Island)

in den Vereinigten Staaten:
 Hampton (Arkansas)
 Hampton (Connecticut)
 Hampton (Florida)
 Hampton (Georgia)
 Hampton (Illinois)
 Hampton (Iowa)
 Hampton (Minnesota)
 Hampton (Nebraska)
 Hampton (New Hampshire)
 Hampton (New Jersey) 
 Hampton (New York)
 Hampton (South Carolina)
 Hampton (Tennessee)
 Hampton (Virginia)
 Hampton (Wyoming)

Siehe auch: 
 Hampton Court
 Hampton Township
 Hampden
 Northampton (Begriffsklärung)
 Southampton (Begriffsklärung)